Charles D. Slaughter est un astronome américain.

Slaughter a découvert avec Robert Burnham, Jr. la comète périodique 56P/Slaughter-Burnham qui porte leurs deux noms.

Publications 
 1963 The Coronal Spectrum of the July 20, 1963 Eclipse
 1965 Absence of Temperature Difference Between the Sun's Equatorial and Polar Limb Near Solar Minimum
 1966 A High-Precision Photometric Scan at λλ 8667-8668 Å in the Solar Spectrum: a Tentative Identification and Abundance Determination of Boron in the Sun
 1969 Calibration by Photoelectric Spectrophotometry
 1972 Measurements of the limb darkening in the forbidden Mg i line at 4571.1 Å
 1986 A high-speed digital controller for IR arrays
 1992 Evaluating Some Computer Enhancement Algorithms that Improve the Visibility of Cometary Morphology

Notes et références

Liens externes 
 Publications de C.D. Slaughter dans Astrophysics Data System.

Découvreur de comètes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Astronome américain du XXe siècle
Éponyme d'un objet céleste